Новоандреевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бурлинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новоандреевка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 354 человека, в том числе 165 мужчин и 189 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Новоандреевка.

Примечания 

Муниципальные образования Бурлинского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края